Elijahu oder Eliyahu steht für:

 eine hebräische Schreibweise von Elija, biblischer Prophet

Elijahu oder Eliyahu ist der Familienname folgender Personen:
 Eitan Ben Elijahu (* 1944), israelischer Generalmajor
 Lior Eliyahu (* 1985), israelischer Basketballspieler
 Mordechai Elijahu (1929–2010), israelischer Großrabbiner
 Schmuel Elijahu (* 1956), israelischer Rabbiner

siehe auch
 Eliyahu (Album), Jazzalbum von Avram Fefer (2011)